Le coup de croc est une combinaison de base du jeu de dames qui exploite le temps de repos d'une attaque adverse pour préparer un coup direct, par le biais généralement d'un pionnage. 

Ce coup, pourtant assez simple, comporte trois variantes ce qui le rend un peu difficile d'abord pour le débutant.

Principe du coup de croc 

En réponse à l'attaque d'une pièce par l'adversaire, avec pionnage à suivre, on déclenche un second pionnage qui permet de garder le trait dans chaque variante et d'exploiter le temps de repos pour déclencher, à partir du pion qui est offert, un coup direct. C'est comme si l'on jouait deux fois de suite avec, en plus, la possibilité de coller une pièce adverse. Voir animation.

Les trois variantes sont assez proches les unes des autres. Deux d'entre elles ne sont d’ailleurs que de simples interversions. Chacune d'elles permet bien cependant de réaliser le même coup direct.

Le coup de croc est à surveiller dès les premières évolutions de la partie. Il intervient par exemple après le début 33-28 (18-23) 39-33 (12-18) 44-39 (7-12) 24-30 (20-24) 31-27 (17-21) 37-31 (14-20) 31-26? (24-29)! etc..

Des variantes de ce coup, comme le coup de la galerie, n'utilisent plus un pionnage mais un simple mouvement pour exploiter le temps de repos.

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 
 .

Notes et références 

croc